Il distretto di Midnapore fu un distretto del Bengala Occidentale (India), successivamente suddiviso fra:
Distretto di Midnapore Est
Distretto di Midnapore Ovest